Polsko-Mołdawska Izba Gospodarcza (rum. Camera economică polono-moldavă) – organizacja samorządowa promująca rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Mołdawią.

Siedziba 
Mieści się przy ul. Kordeckiego 19 (2012-).

Propolski samorząd gospodarczy w Mołdawii 
W 2000 utworzono Mołdawsko-Polską Izbę Handlową (Camera de Comert Moldo-Poloneza, Молдо-Польская Торговая Палата) z siedzibą w Kiszyniowie przy str. Bulgara 24a (2004-2015).

Bibliografia 
 książki adresowo-telefoniczne

Zobacz też 
 Ambasada Mołdawii w Polsce

Izby gospodarcze
Gospodarka Mołdawii
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-mołdawskie